Hazelton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hazelton (Idaho)
Hazelton (Kansas)
Hazelton (North Dakota)